Devota – nome femminile
 Santa Devota – martire e santa corsa
 1328 Devota – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 

Devoto